

Poesia e letteratura
 Rondò - componimento poetico, spesso musicato, caratteristico del medioevo
 Cosimo Piovasco di Rondò - personaggio immaginario protagonista del romanzo Il barone rampante di Italo Calvino

Musica
 Rondò - brano musicale nato nel Settecento;
 Rondò Veneziano - orchestra italiana ideata da Gian Piero Reverberi
 Rondò - Rivista italiana specializzata in musica classica, jazz e riproduzione sonora

Altro
 Sesto Rondò, stazione della metropolitana di Milano
 rondò alla francese sinonimo di rotatoria

Pagine correlate 
 Rondeau